Western & Southern Open 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Western & Southern Open rozgrywany w dniach 11–18 sierpnia 2013 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród 3 368 265 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013